Кубок Англии 1954/1955 — 74-й розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Футбольной ассоциации, также известного как Кубок Англии. Шестой раз в своей истории трофей завоевала команда «Ньюкасл Юнайтед», обыграв в финале на «Уэмбли» «Манчестер Сити» со счётом 3:1.

Календарь

Первый раунд 
На этом этапе турнира клубы третьего северного и третьего южного дивизионов Футбольной лиги присоединяются к командам, прошедшим через квалификационные раунды. Матчи были запланированы на 20 ноября 1954 года.

Второй раунд 
Матчи второго раунда были запланированы на 11 декабря 1954 года.

Третий раунд 
44 клуба Первого и Второго дивизионов футбольной лиги вступили в борьбу за трофей на этой стадии турнира. Матчи были запланированы на 8 января 1955 года. Противостоянию «Бери» и «Сток Сити» потребовалось четыре переигровки для выявления сильнейшего.

Четвёртый раунд 
Матчи этого раунда были запланированы на 29 января 1955 года. «Астон Вилла» и «Донкастер Роверс» сыграли пять матчей за право пройти в следующий раунд.

Пятый раунд 
Матчи пятого раунда были запланированы на 19 февраля 1955 года.

Шестой раунд 
Матчи шестого раунда прошли 12 марта 1955 года.

Полуфиналы

Переигровка

Финал 

Финал 1955 года прошёл 7 мая на «Уэмбли». «Ньюкасл» одержал волевую победу над своим соперником со счётом 3:1. Первый гол «сорок» был забит Джеки Милбёрном на 45-й секунде встречи, что стало рекордом для финалов Кубка.

Отчёт

Примечания

Ссылки 
 Архив Кубка ФА на TheFA.com
 Сезон Кубка ФА 1954/55 на Footballsite.co.uk

1954
Англия
Футбол в Европе в 1954 году
Футбол в Европе в 1955 году
Спорт в Великобритании в 1954 году
Спорт в Великобритании в 1955 году